Pesquisa — processo sistemático para a construção do conhecimento humano

Cientista

Investigador de polícia